

Финал Кубка Украины по футболу 2002 — финальный матч одиннадцатого розыгрыша Кубка Украины по футболу, который состоялся 26 мая 2002 года на национальном спортивном комплексе «Олимпийский» в Киеве. В матче встретились киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр». В дополнительное время победила донецкая команда со счётом 2:3, заработав, таким образом, четвёртый, в своей истории, Кубок Украины. Победу «горнякам» принесли голы Сергея Попова (10-я минута), Сергея Ателькина (81-я минута) и Андрея Воробья (98-я минута). За Динамо отличились Валентин Белькевич (31-я минута) и Максим Шацких (50-я минута)

Путь к финалу 

Оба клуба начали выступления с 1/8 финала, как участники высшей лиги чемпионата Украины.

Отчёт о матче

Ссылки 
 Протокол матча на официальном сайте ФФУ

Футбол на Украине в сезоне 2001/2002
2002
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Матчи ФК «Динамо» Киев
Футбольные соревнования в Киеве
События 26 мая
Май 2002 года